Мелка — женское имя.

 Мелка — дочь Еноха (сына Иареда).
 Мелка — жена Арфаксада (сына Сима), дочь дочь Абадая (сына Иафета)
 Мелка — жена Серуха.

См.также 
 Милка (значения)